Polskava je lahko:

Zgornja Polskava, naselje v občini Slovenska Bistrica
Spodnja Polskava, naselje v občini Slovenska Bistrica
potok/reka Polskava s povirnima krakoma Velika Polskava in Mala Polskava
počivališče ob Avtocesti A1 v bližini zgornjih dveh naselij